Se også 619 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
19
Artikler om enkelte år